Offa es un nombre antiguo de origen germánico.

Puede referirse a :

 Offa de Angeln,  monarca del reino de Angeln (Dinamarca), siglos -
 Offa de Mercia, monarca del reino de Mercia (Inglaterra),